Хіділін Діас ( 20 лютого 1991, Замбоанга, Філіппіни) — філіппінська важкоатлетка, олімпійська чемпіонка Олімпійських ігор 2020 року, срібна призерка Олімпіських ігор 2016 року.

Результати

Посилання 
 Профіль  на сайті IWF

Філліпінські важкоатлети
Філліпінські олімпійські чемпіони
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2020
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2016
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2008
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2012
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020
Філіппінські срібні олімпійські медалісти